Павел Васильевич Марголин (Шрага-Файвл Марголин; 1870, Глуск — 2 декабря 1942, Тель-Авив) — издатель, редактор, общественный деятель в Вильно и Берлине.

Биография 
Родился в Глуске в семье раввина Исайи-Вольфа Марголина. Получил традиционное еврейское образование.

В конце 1900-х — начале 1910-х гг. в Вильне издавал газету на иврите «Ха-Зман».

В период с 1914 по 1918 издавал газету на идише «Лецте Найс».

В 1918 поселился в Берлине, продолжая издательскую деятельность. Опубликовал конкорданцию, составленную Соломоном Манделькерном.

С ростом нацизма в 1933 эмигрировал в Эрец-Исраэль. Скончался в Тель-Авиве в 1942.

Семья 
Был женат на дочери богатого мецената Хане-Малке Ривкиной. Их дети: Аминодав, Мириам Марголин-Ейвин, Авраам-Симха, Рахиль Марголин-Перельман, Кция Ратнер и Иехудит.

Дочь — Кция Павловна Ратнер (1905—1999), учёный в области агрохимии и физиологии растений, автор нескольких поэтических сборников на идише, жена профессора Евсея Иделевича Ратнера (1900—1978). Их дочь — математик Марина Ратнер.

Примечания

Ссылки